Гергентала — село в Буйнакском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет „Манаскентский“».

Географическое положение 
Расположен в 11 км к юго-западу от районного центра города Буйнакск.

Население

История 
Ликвидировано в 1944 году, все население переселено в село Гергентала (Айти-Мохк) Андалалского района. Восстановлено 1957 году в связи с возвращением жителей.

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района